

História
O Quadro Complementar de Oficiais foi criado em 1988 para atividades de apoio ao Exército Brasileiro, consistente em assessorar os comandos das organizações militares em diversas modalidades, como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito e Magistério. O curso que habilita o ingresso no referido quadro, de duração aproximada de 09 meses, é realizado pela Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), antiga Escola de Administração do Exercito (EsAEx), localizada na mesma área que o Colégio Militar de Salvador (Salvador,BA). Seu patrono - designação com genitivo masculino por recomendação da Secretaria-Geral do Exército (SGEx) - é Maria Quitéria.

Legislação
O Decreto nº 98.314, de 19 de outubro de 1989, aprovou o Regulamento para o Quadro Complementar de Oficiais do Exército (R-41). Nele se estabelece a forma de ingresso ao Quadro, bem como o fato de que seus oficiais "terão as mesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades e vencimentos previstos em leis e regulamentos para os demais oficiais de carreira" (art. 27).

Atividades
Atualmente, os oficiais do QCO desempenham suas funções nas mais variadas Organizações Militares do Exército Brasileiro, e sua participação tem sido apontada frequentemente como um salto em qualidade nos processos administrativos da Força Terrestre. Seus integrantes podem ocupar os postos desde Primeiro-Tenente até Coronel.

Para os interessados em ingressar no Quadro Complementar de Oficiais do Exército (QCO) o candidato deve ter ensino superior completo nas áreas exigidas conforme cada concurso e idade mínima de 20 (vinte) e máxima de 32 (trinta e dois) anos de idade, para ambos os sexos.

Ligações externas 
Escola de Formação Complementar do Exército - EsFCEx

Quadro Complementar do Exército - QCO

Armas do Exército Brasileiro